«Маяк» — название футбольных клубов:
 «Маяк» — молдавский футбольный клуб из Кирсово.
 «Маяк» — украинский футбольный клуб из Харькова.